Ароер, также Ароир (; «голый», «бедный»), — ветхозаветный город (, ) на северном берегу речного потока Арнон. Упоминается в надписи царя Меши (1, 26), где рассказывается, что Ароер был построен моавитянами. Принадлежал последовательно моавитянам, аморитам, израильтянам и снова моавитянам. Один из трёх библейских одноимённых городов.

Палестиноведы отождествляли его с современным поселением  (Ara’ir).

Название 
Выражение «город, который среди потока» () объясняется тем, что город частично стоял на острове посредине реки Арнон.

Местонахождение 
По мнению Генри Тристрама «Ароер, находящийся на краю долины Арнона» () представлялся развалинами Ara’ir, разбросанными в настоящее время по северному берегу оврага Арнона, в 18 км от устья этой реки. Известно, что этот город существовал еще во времена Евсевия.

Библейская история 
Этот Ароер, как предполагают, входил в число тех областей и городов, которые были завоеваны аморитским царём Сигоном y моавитян ().

После побед, одержанных Израилем над аморитами, Ароер в числе других областей был отдан колену Рувимову и составил южный предел их владений. Ароер — именно тот город, который упоминается в  вместе с другими южными городами, построенными коленом Гадовым ещё до раздела страны.

В эпоху дамасского царя Азаила, когда он с сирийскими войсками отнял y Израиля землю по Иордану с востока, Ароер считался южным пределом еврейских владений (). Из одного указания y Иеремии () ясно видно, что моавиты однажды окончательно отняли Ароер y израильтян.

Одноимённые города 
Точным указанием на его местоположение Библия старалась отличить моавитский Ароер от других одноимённых мест.
 Ароер — город, находившийся на территории колена Иудина ().
 Ароер — город, лежавший к востоку от Раббат-Аммона (), на территории колена Гада; первоначально был аммонитским городом ().

Примечания 

Моав
Второзаконие
Книга Иисуса Навина
Книга Чисел
Книга Самуила
Книга пророка Иеремии